Микола Петрович Ро́щін-Інса́ров (справжнє прізіище — Пашенний;  1861, Ардатовський повіт —  20 січня 1899, Київ) — російський актор. Батько акторок В. М. Пашенної і К. М. Рощіної-Інсарової.

Біографія 
Народився в 1861 році в Ардатовському повіті Симбірської губернії Російської імперії. Брав участь в аматорських спектаклях. На професійній сцені дебютував в 1883 році (Астрахань, антреприза П. М. Медведєва). Працював в різних театрах, в тому числі у 1884–1889 роках в театрі Корша в Москві, у 1895–1899 роках в театрі Соловцова в Києві.

Вбитий  року в Києві. Похований в Києві на Байковому кладовищі (ділянка № 1).

Творчість 
Серед ролей:

 Чацький («Лихо з розуму» Грибоєдова);
 Васильков («Шалені гроші» Островського);
 Микита («Влада темряви» Л. М. Толстого);
 Кречинський («Весілля Кречинського» Сухово-Кобиліна);
 Тригорін («Чайка» Чехова);
 Іванов («Іванов» Чехова).
</div>

Примітки

Література 
 Дорошевич В. М., Рошин-Инсаров, в книзі: Рассказы и очерки, М., 1966.
 

Уродженці Симбірської губернії
Російські актори
Актори XIX століття
Актори Російської імперії
Померли в Києві
Жертви вбивств
Поховані на Байковому кладовищі
Актори Театру Соловцова
Актори, відомі під псевдонімами